60. længdegrad kan henvise til:

 60. vestlige længdekreds
 60. østlige længdekreds